Niemcy:
 Fürstenwalde – dzielnica Altenberga
 Fürstenwalde – dzielnica Geising
 Fürstenwalde/Spree – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree